Ацтекиум Хинтона () — суккулент из рода Ацтекиум семейства Кактусовые.

Долгие 80 лет род Ацтекиум считался монотипным, пока Джордж Себастьян Хинтон (George Sebastián Hinton) в 1991 году не открыл этот новый вид, который и был назван в его честь.

Ареал 

Ацтекиум Хинтона — эндемичный вид, произрастающий на ограниченной территории мексиканского штата Нуэво-Леон, в отрогах Сьерра Мадре, недалеко от города Галеана. Изредка встречается на стенах каньонов в трещинах гипса.

Биологическое описание 

Растения одиночные, с тусклым серовато-зеленоватым стеблем, диаметром до 10 см. Ребра хорошо выраженные, их количество может варьироваться от 10 до 15 шт. Ребра от 6 до 12 миллиметров высотой, сначала довольно узкие — 3-4 миллиметра, с возрастом становятся шире. По бокам ребер проходит множество очень тонких поперечных морщин, типичных и для Ацтекиума риттери. 2-3 сильно изогнутые колючки могут достигать 10-13 мм длины, обычно они скрыты под густым опушением ареол. Цветы, пурпурного цвета могут достигать диаметра от 1 до 3 сантиметров.

Культура 

Aztekium hintonii не так сложно выращивать, как A. ritteri. Растет он немного быстрее, хотя до четырёх лет его очень легко потерять из-за ошибок в культивировании. Растения лучше растут на полном солнце или в полутени. Обязательно нужен хороший дренаж почвы и осторожный полив в летний период.

Охрана 

Покупая растения, необходимо помнить, что их вывоз с мест произрастания строго регламентирован, так как Ацтекиум Хинтона занесён в красный список Международного союза охраны природы (IUCN), как растение, находящееся в критической опасности.

Примечания

Литература 
 Ян Ван дер Неер. Все о кактусах. СПб.: Кристалл; М.: Оникс, стр. 207, 2004

Ссылки 
 Aztekium hintonii

Кактусовые
Суккуленты
Флора Северной Америки
Комнатные растения
Таксоны растений, названные в честь людей